Jezek bzw. Ježek ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Ježek (* 1974), tschechischer Behindertenradsportler
 Josef Ježek (1884–1969), tschechischer Generalmajor, Politiker und Innenminister in der Regierung des Protektorats Böhmen und Mähren 
 Linda Jezek (* 1960), US-amerikanische Schwimmerin
 Otto Ježek (1896–1957), tschechischer Dichter
 Patrik Ježek (* 1976), tschechischer Fußballspieler
 Petr Ježek (* 1965), tschechischer Politiker
 Václav Ježek (1923–1995), tschechoslowakischer Fußballspieler und -trainer
 Vojtěch Ježek (1892–1960), tschechoslowakischer Botaniker (Moose)

Sonstiges:
 Jezek-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika